Manio Valerio Massimo Messalla, Console romano del 263 a.C., conquistatore di Messina, primo ad adottare lagnomen'' «Messalla»Marco Valerio Messalla Corvino (console 61 a.C.)Marco Valerio Messalla Rufo, Console nel 53 a.C.Marco Valerio Messalla Corvino, generale romano e Console nel 31 a.C.Marco Valerio Messalla Messallino, Console nel 3 a.C.Marco Valerio Messalla Corvino (console 58)Marco Silio Messalla, Console suffetto nel 193Lucio Valerio Messalla Trasea Prisco, Console romano del 196Lucio Valerio Messalla, Console romano del 214Messalla (console 280), Console romano del 260Valerio Messalla Avieno''', Prefetto del pretorio d'Italia nel 399-400